Bernieria puede referirse a :

 Bernieria, un género de aves en la familia Bernieridae.
 Beilschmiedia, un género de árboles y arbustos en la familia Lauraceae.